Dębinka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Dębinka (Józefów), Stadtteil von Józefów (Powiat Otwocki) in der Woiwodschaft Masowien
 Dębinka (Miłomłyn), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945 Schönaich, Kreis Mohrungen, Ostpreußen)
 Dębinka (Trzebiel), Dorf in der Woiwodschaft Lebus (bis 1937 Tzschecheln, 1937 bis 1945 Eichenrode, Kreis Sorau, Brandenburg)